Вомбжезьно () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Вомбжезненский повят, Куявско-Поморское воеводство. Население — 8603 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Цымбарк
 Чистохлеб
 Ярантовице
 Явоже
 Людовице
 Лабендзь
 Мале-Радовиска
 Мысливец
 Ожехово
 Ожехувко
 Плывачево
 Пшидвуж
 Рыньск
 Ситно
 Станиславки
 Тшчанек
 Тшчано
 Валыч
 Валычик
 Венгожин
 Зелень

Прочие поселения 
 Фрыдрыхово
 Ярантовички
 Катажинки
 Михалки
 Млыник
 Нелюб
 Плебанка
 Прохы
 Розгард
 Сицинек
 Соснувка
 Вроне
 Зарадовиска

Соседние гмины 
 Гмина Хелмжа
 Гмина Дембова-Лонка
 Гмина Ковалево-Поморске
 Гмина Ксёнжки
 Гмина Плужница
 Гмина Радзынь-Хелминьски
 Вомбжезьно

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Куявско-Поморского воеводства